Даламан (аеропорт)
 Даламан